Brackett Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brackett Hill (Connecticut)
 Brackett Hill (Somerset County, Maine)
 Brackett Hill (York County, Maine)
 Brackett Hill (Massachusetts)